A3 oder A 3 steht für:

 eine Adresse in den Mannheimer A-Quadraten
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 den Ton a in der dreigestrichenen Oktave, siehe Tonsystem
 eine Spielanweisung in der Musiknotation (als Abkürzung des italienischen Ausdrucks  „a tre“, ergo „zu dritt“), die besagt, dass die betroffene Stelle im unisono ausgeführt werden soll. Auch bei dreifacher Teilung (z.B bei 6 Celli, die zweigliedrig angeordnet sind) spricht man von „div. a3“.
 einen Schwierigkeitsgrad beim technischen Klettern
 A3 Nissan Champions Cup, ein Fußballturnier in Ostasien
 Kurzform für die Musikgruppen Austria 3 und Alabama 3
 A 3, die Stabsabteilung 3 in der Luftwaffe der Bundeswehr
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland, siehe Einfacher Dienst
 A3 (Algorithmus), ein Authentisierungsalgorithmus in GSM
 eine Plattform von Volkswagen, auf der der Golf III gebaut ist
 Audi A3, ein Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Audi
 Aggregat 3, ein Raketenprojekt im Dritten Reich
 eine Bahn-Linie in Schleswig-Holstein, siehe AKN Eisenbahn
 BVG-Baureihe A3 eine Reihe Berliner U-Bahn-Wagen
 LNER-Klasse A3, Lokomotive der London and North Eastern Railway
 Tonga (internationales Länder-Luftfahrzeugkennzeichen)
 Aegean Airlines (IATA-Code)
 A3-Report eine Methode zur strukturierten Problemlösung
 A3, Seegebiet im GMDSS, siehe Global Maritime Distress Safety System#Seegebiete A1 bis A4
 eine ehemalige Zigarettenmarke der Austria Tabak
 Samsung Galaxy A3, eine Smartphone-Reihe von Samsung
 Merzario A3, ein Formel-1-Rennwagen des italienischen Rennstalls Team Merzario (1979)

Autobahnen und Fernstraßen:
 Bundesautobahn 3 in Deutschland
 A3 (Bosnien und Herzegowina)
 A3 road von London nach Portsmouth im Vereinigten Königreich
 Aftokinitodromos 3 in Griechenland
 Autobahn 3 (Belgien)
 Autobahn A3 (Schweiz)
 Autocesta A3 in Kroatien
 Autoestrada A3 in Portugal
 Autoroute 3 (Luxemburg)
 Autoroute A3 in Frankreich
 Autostrada A3 (Albanien)
 Autostrada A3 (Italien)
 Autostrada A3 (Rumänien)
 Autovía A-3 in Spanien
 Avtocesta A3 in Slowenien
 Awtomagistrala A3 in Bulgarien
 Südost Autobahn in Österreich
 A3 (Zypern) in Zypern
 A3 (Botswana)
 A3 (Elfenbeinküste)
 A3 (Kenia)
 A3 (Nigeria)
 Interstate A-3 in den USA

A-3 steht für:
 Douglas A-3 Skywarrior, ein Bomber der US-Marine der 1950er Jahre
 Tupolew A-3, Amphibienfahrzeug

A³ steht für:
 Airbus A³ Vahana, Flugzeug-Prototyp

Siehe auch:
 A03 als ECO-Code von Eröffnungen im Schachspiel

A3